Результати сезону у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Notes
АЕК Афіни та Паніоніос оштрафовані на 1 очко

Ігри 

Зміни результатів: 

Паніоніос — Олімпіакос 1-1, зараховано 0-2
АЕК Афіни — Панатінаїкос 1-2, зараховано 0-2

Плей-оф 
 За 13-е місце: 
Пансерраїкос — Панеяліос 1-0
Панеяліос — Проодефтікі 1-0
Проодефтікі — Пансерраїкос 2-1

Посилання 
 Greek Wikipedia 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

Грецька Суперліга
1965 у футболі
1966 у футболі